Альдеа-дель-Фресно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Оэсте-де-Мадрид. Занимает площадь 51,8 км². Население — 2483 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

История 
В 1627 году Альдеа дель Фресно перешла во владение донья Каталина де Мендоса. Муниципалитет хотел приобрести эту деревушку, но не мог позволить себе расходы. Следующим владельцем виллы была Маркиза де ла Фреснеда, Вискондеса и Сеньора дель Фресно. В 1833 году Альдеа дель Фресно стала частью провинции Мадрид. Спустя столетие, в 1891 году, построили железную дорогу.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.aldeadelfresno.com

Муниципалитеты Мадрида